Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Dallas, város Texas államban
 Dallas (Arkansas)
 Dallas (Colorado)
 Dallas (Dél-Dakota)
 Dallas (Észak-Karolina)
 Dallas (Georgia)
 Dallas (Nyugat-Virginia)
 Dallas (Oregon)
 Dallas (Pennsylvania)
 Dallas (falu, Wisconsin)
 Dallas (város, Wisconsin)
 Melcher-Dallas (Iowa)
 Fort Dallas

 Ausztrália
 Dallas (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Dallas (Moray)

 Kanada
Dallas (Kamloops)
Dallas (Manitoba)

Film
 Dallas, az 1978 és 1991 között futó sorozat
 Dallas, a 2012-es sorozat

lásd még
 Dallas megye (egyértelműsítő lap)
 Dallas Township (egyértelműsítő lap)